knaan – wymarły język diaspory żydowskiej
 K'naan (właściwie Kanaan Warsame) – kanadyjsko-somalijski poeta i muzyk